Петкови () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 5,59 км². По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 231 человек.

Община Петкови состоит из двух деревень:
 Петкови
 Чижовки — 10 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1393 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края